A Grande Mesquita do Sheikh Zayed (árabe: جامع الشيخ زايد الكبير‎) está localizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. A maior mesquita do país, é um local chave de adoração para as orações da sexta-feira e as orações do Eid. Durante o Eid, pode ser visitada por mais de 41.000 pessoas.

A Grande Mesquita foi construída entre 1996 e 2007. Foi projetada pelo arquiteto sírio Yousef Abdelky. O edíficio mede aproximadamente 290 m por 420 m, cobrindo um área de mais de 12 hectares, excluindo o paisagismo exterior e o estacionamento.

O projeto foi custeado pelo então presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que desejava estabelecer uma estrutura que pudesse unir a diversidade cultural do mundo islâmico com valores históricos e modernos de arquitetura e arte. Seu túmulo está localizado em um local adjacente ao complexo.

Os escritórios do Centro Grande Mesquita do Sheikh Zayed estão localizados nos minaretes ocidentais. É responsável por gerenciar as operações do dia-a-dia e serve como um centro de aprendizagem e descobrimento por meio de suas atividades culturais educacionais e centro de visitantes.

A biblioteca, localizada no minarete a nordeste, oferece à comunidade com livros clássicos e publicações que abordam uma série de assuntos islâmicos, como: ciências, civilização, caligrafia, artes e moedas, incluindo publicações raras que datam de mais de 200 anos. A coleção inclui também, materiais em uma vasta gama de idiomas, incluindo o árabe, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão e coreano.

Design e construção 
O design e construção da Grande Mesquita do Sheikh Zayed foi inspirado pela mesquita de Abu al-Abbas al-Mursi no Egito, que mistura os estilos persa, mughal e alexandrino de mesquitas, e também pelo estilo indo-islâmico de mesquitas, particularmente a Mesquita Badshahi em Lahore, Paquistão. O formato do domo e sua planta, foram inspirados na Mesquita Badshahi. Seus arcos são essencialmente mouros e seus minaretes classicamente árabes.

Sob a liderança da empreiteira Impregilo da Itália, mais de 3.000 trabalhadores e 38 empresas terceirizadas participaram da construção. Materiais naturais foram escolhidos para grande parte da obra e construção, devido às suas qualidades duradoura, incluindo mármore, ouro, pedras semipreciosas, cristais e cerâmicas. Artesãos e materiais vieram de muitos países, incluindo Índia, Itália, Alemanha, Egito, Turquia, Marrocos, Paquistão, Malásia, Irã, China, Reino Unido, Nova Zelândia, República da Macedônia e Emirados Árabes Unidos.

Dimensões e estatísticas 
A mesquita é grande o suficiente para acomodar mais de 40.000 fiéis, enquanto a sala de oração principal pode conter mais de 7.000. Há duas salas de oração menores, com capacidade para 1.500 pessoas, uma das quais é a sala de oração das mulheres.

Existem quatro minaretes nos quatro cantos do pátio que se elevam a 107 metros de altura. O pátio, com seu desenho floral, mede 17.400 m², e é considerado o maior exemplo de mosaico de mármore no mundo.

 O mármore Sivec, utilizado no revestimento externo da mesquita, veio de Prilepo na Macedônia, foram utilizados 115.119 m²; incluindo os minaretes.
 O mármore Laas branco, usado internamente, veio de Lasa, Itália.
 O mármore Makrana da Índia, foi utilizado nos anexos e escritórios.

Principais características arquitetônicas 
A Grande Mesquita do Sheikh Zayed contém muitos elementos únicos e especiais. O tapete no salão de orações principal é considerado o maior já fabricado pelas companhias de carpetes iranianas e foi desenhado pelo artista iraniano Ali Khaliqi. Esse tapete mede 5.627 m², e foi feito por cerca de 1.200 - 1.300 atadores de carpete. Pesando 35 toneladas, é feito predominantemente de lã (originária da Nova Zelândia e Irã). Existem 2.268.000.000 nós no tapete, e levou aproximadamente dois anos para ser concluído.

A mesquita também abriga sete lustres importados da companhia Faustig de Munique, Alemanha, com milhões de cristais Swarovski incorporados. O maior lustre é o segundo maior dentro de uma mesquita, e o terceiro maior lustre do mundo, tem um diâmetro de 10 metros e uma altura de 15 m. As piscinas ao lado das arcadas refletem as colunas espetaculares da mesquita, tornando-se mais gloriosas a noite. O sistema de iluminação exclusivo, foi desenhado pelos arquitetos de iluminação da Speirs e Major Associates, e refletem as fases da lua.

As 96 colunas no salão de orações principais são revestidas de mármore e incrustadas com madrepérola.

Os 99 nomes de Alá, são mostrados na parede da Quibla, escritos na caligrafia tradicional cúfica, desenhada pelo proeminente calígrafo dos E.A.U., Mohammed Mandi Al Tamimi. A parede da Quibla também possuí iluminação de fibra óptica sutil, que é integrada como parte do design orgânico.

No total, três estilos caligráficos (Naskhi, Thuluth e Cúfico), foram usados por toda a mesquita, e foram escritos por Mohammed Mandi Al Tamimi dos Emirados Árabes Unidos, Farouk Haddad da Síria e Mohammed Allam da Jordânia.

Controvérsias 
Em 2013, Rihanna recebeu críticas negativas por tirar fotos com a mesquita ao fundo, durante uma visita privada. Foi revelado que ela posou de uma maneira considerada ofensiva e provocativa. A equipe pediu a ela que se retirasse após o incidente.

Mais recentemente, Selena Gomez foi criticada por usuários do Instagram por posar para fotos na mesquita com seu tornozelo a mostra.

Galeria 

Sheikh Zayed